Lisický, Lisickij a Lisická může znamenat:

 El Lisický (Lazar Markovič Lisickij; 1890–1941), sovětský architekt, malíř a fotograf
 Petr Lisický
 Sabine Lisická (* 1989), německá profesionální tenistka s polskými kořeny
 Helena Lisická (1930–2009), česká etnografka a spisovatelka, autorka pohádek a pověstí

Česká příjmení
Slovenská příjmení
Lisickij